Calder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew A. Calder
 James Jim Alexander Calder